Стру́мица (), Струмешница () — река в Северной Македонии и Болгарии. Течёт близ одноимённого города Струмица и впадает в реку Струма, будучи её главным притоком. Длина Струмицы составляет 114 км, из которых 81 км приходится на Северную Македонию и 33 км на Болгарию. Площадь водосборного бассейна реки равна 1892 км², из которых на территорию Северной Македонии приходится 1649 км²(6,4 % от площади страны). Средний расход воды у деревни Ново-Село для реки составляет 4,2 м³/с, а поверхностный сток на части бассейна, расположенной в Северной Македонии, равен в среднем 3,1 л/с/км².

Основными притоками Струмицы на территории Северной Македонии являются Водоча (), Турья (), Радовешка-Река () и Подарешка-Река ().

Ссылки

Примечания 

Притоки Струмы
Реки Северной Македонии
Реки Болгарии